Team Giant-Alpecin, equip ciclista professional d'Alemanya, vegeu Team DSM
 Therapeutic Goods Administration, agència reguladora dels medicaments del govern d'Austràlia
 Anàlisi termogravimètrica (del seu nom en anglès ThermoGravimetric Analysis), mètode d'anàlisi gravimètrica que utilitza els canvis de temperatura
 Amnèsia global transitòria (del seu nom en anglès Transient Global Amnesia), síndrome neurològica caracteritzada per la pèrdua temporal de la memòria
 Transposició de les grans artèries, malformació congènita del cor
 Truevision TGA (de l'acrònim en anglès Truevision Graphics Adapter), format de fitxer d'imatge de mapa de bits
 Tandy Graphics Adapter, format estàndard de vídeo utilitzat pels ordinadors compatibles Tandy
 Àcid tioglicòlic (del seu nom en anglès ThioGlycolic Acid), compost orgànic amb un grup glicol
 TGA (de l'acrònim en anglès Trucknology Generation A), sèrie de camions fabricada per l'empresa MAN SE, vegeu MAN_SE#Productes_-_divisió_MAN_Nutzfahrzeuge_AG
 TGA (acrònim de timina-guanina-adenina). codó de l'àcid desoxiribonucleic, vegeu codó
 TGA, codi del COI per a Tonga, estat de la Polinèsia, vegeu codis del COI per als països
 TGA, codi de la FIFA per a Tonga, vegeu llista de codis FIFA